Église Saint-Philippe-du-Roule, Paris,
 Saint-Philippe du Roule, station de métro
 Passage Saint-Philippe-du-Roule,  voie privée du  de Paris
 Rue Saint-Philippe-du-Roule, voie publique du  de Paris